Rund steht für:

 Rund (Fernsehsendung) Jugendsendung des DDR-Fernsehens (1973–1988)
 Rund (Magazin), RUND, ehemaliges Fußballmagazin (2005–2007)
 rund, umgangssprachlich für „gerundet“ (Zeichen: ≈), siehe Gleichheitszeichen #Abwandlungen

Rund ist der Familienname folgender Personen:
 Cathleen Rund (* 1977), deutsche Schwimmerin
 Emanuel Rund (* 1946), deutscher Filmemacher, Produzent
 Hanno Rund (1925–1993), deutscher Mathematiker
 Peter Rund (* 1943), deutscher Wasserballspieler
 Rainer Rund (* 1941), deutscher Politiker (SPD)
 Thorsten Rund (* 1976), deutscher Radrennfahrer

RUND steht für:
 Realistische Unfall- und Notfall-Darstellung im Katastrophenschutz, siehe Notfalldarstellung

Siehe auch:
 Rundung (Näherungswert)
 Krümmung (Mathematik)
 Unrund (Technik)
 Runde, Rundt (Begriffsklärungen)

Abkürzung